Sebastiaan Bleekemolen (ur. 9 sierpnia 1978 roku w Haarlem) – holenderski kierowca wyścigowy.

Kariera 
Bleekemolen rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w 1996 roku w Formule Ford, gdzie zdobył tytuły mistrzowskie zarówno w Formule Ford Benelux, jak i w holenderskiej edycji. W kolejnych latach startował w Pucharach oraz Trofeach Renault Clio oraz Renault Mégane. W serii Renault Mégane był w latach 1998-1999 dwukrotnie piąty. W klasyfikacji Pucharu Renault Clio najlepiej spisał się w 2003 roku, kiedy to stanął na najniższym stopniu podium klasyfikacji. W latach 2004 oraz 2011 Holender dominował w Holenderskiej Edycji Pucharu Renault Clio - zdobył tam tytuł mistrzowski i tytuł wicemistrzowski. Trzykrotnie pokonywał wszystkich rywali w stawce Dutch Winter Endurance Series.

Od sezonu 2003 Holender startował w seriach Porsche, a głównie w Porsche Supercup. Pierwsze sukcesy odniósł w 2005 roku w McGregor Porsche GT3 Cup Challenge, gdzie zwyciężał w czterech wyścigach i był czwarty w ogólnej klasyfikacji. W samej serii Porsche Supercup wielokrotnie punktował, ale nigdy nie odnosił większych sukcesów - w latach 2011-2012 był jedenasty, a w innych sezonach było już nieco gorzej. W 2013 roku startował w tej serii z ekipą Team Bleekemolen. Został sklasyfikowany na osiemnastej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Statystyki 

† – Bleekemolen nie był zaliczany do klasyfikacji.
* – sezon w trakcie.

Bibliografia 
 Sebastiaan Bleekemolen

Urodzeni w 1978
Holenderscy kierowcy Porsche Supercup
Holenderscy kierowcy FIA GT Championship
Holenderscy kierowcy American Le Mans Series
Kierowcy Formuły Ford
Holenderscy kierowcy ADAC GT Masters